Monster (с англ. — монстр):

 Monster — крупнейший в мире сайт по поиску работы и персонала, основан в 1994 году.
 Monster — манга Наоки Урасавы (1994—2001) и снятый по ней аниме-сериал (2004—2005).
 Monster — 18-й эпизод 4-го сезона телесериала-антологии «За гранью возможного» (1995—2002).

В музыке

Альбомы 
 Monster — 4-й студийный альбом канадской рок-группы Steppenwolf, 1969.
 Monster — 20-й студийный альбом американской рок-группы Kiss, 2012.
 Monster — 29-й студийный альбом американского джазового пианиста Херби Хэнкока, 1980.
 Monster — 15-й студийный альбом японской рок-группы B'z, 1988.
 Monster — 9-й студийный альбом американской рок-группы R.E.M., 1994.
 Monster — 1-й студийный альбом американского рэпера Киллер Майка, 2003.
 Monster — 10-й студийный альбом немецкой рок-группы Oomph!, 2008.

Микстейпы 

 Monster — 2-й микстейп американского рэпера Фьючера, 2014.

Песни 
 Monster — песня американской рок-группы Disturbed с альбома Ten Thousand Fists (2005).
 Monster — песня американской рок-группы  с альбома Something Real (2006).
 Monster — песня британской рок-группы The Automatic с альбома Not Accepted Anywhere (2006).
 Monster — песня американской рок-группы Skillet с альбома Awake (2009).
 Monster — песня Леди Гага с мини-альбома The Fame Monster (2009).
 Monster — песня американского рэпера Канье Уэста с альбома My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010).
 Monster — песня американской рок-группы Paramore, 2011.
 Monster — песня Шона Мендеса

См. также 
 Монстр (значения)
 Монстры (значения)